Prowotorowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Prowotorow oraz toponim w Rosji

 Prowotorowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Osoby 
 Inna Jurjewna Prowotorowa (ur. 1974) – rosyjska aktorka
 Sofja Dienisowna Prowotorowa (ur. 2003) – rosyjska lekkoatletka, biegaczka krótkodystansowa

Strony ujednoznaczniające